

Черешньовий потік (притока Житави)
 Черешньовий потік (притока Кленовської Рімави)